The Hunter – album Blondi
 The Hunter – album Persuader
 The Hunter – album Mastodon
 The Hunter – album Ike’a i Tiny Tuner

Zobacz też 
 Hunter